Името Песнопой носят две български села:

 Песнопой, област Кърджали
 Песнопой, област Пловдив